Езонві́ль-е-Бернові́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на північний схід від Парижа, 90 км на схід від Ам'єна, 45 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 115 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 275,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Езонвіль-е-Берновіль на сайті французького Національного інституту географії
 Езонвіль-е-Берновіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Езонвіль-е-Берновіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена